Тилинг — дворянский род.
 Тилинг, Густав Фердинандович (1850—1912) — Доктор медицины, хирург, профессор Клинического института вел. кн. Елены Павловны.
 Тилинг, Рейнхольд (1893—1933) — немецкий инженер, авиатор и один из основоположников ракетостроения.
 Тилинг — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

 Тиллинг, Камилла (род. 1971) — шведская оперная певица (сопрано).

Примечания